

Patronyme 

 René Crescenzo (1901-1975), acteur français ;
 Vincenzo De Crescenzo (1915-1987), écrivain et poète italien.
 Luciano De Crescenzo (1928-2019), écrivain et acteur italien ;
 Claude Dupuy de Crescenzo (1944-2018), professeur des universités ;
 Casey Crescenzo (1983-), chanteur et auteur-compositeur américain du groupe The Dear Hunter ;
 Manuela Di Crescenzo (1988-), joueuse italienne de volley-ball.

Noms propres 
Ce prénom d'origine italienne vient de Crescent.

Personnages remarquables 
 Crescenzo D'Amore

 Articles de Wikipédia commençant par « Crescenzo ».